De oude naam van de Bellebeek
 Alfen (Borchen), een plaats in de Duitse gemeente Borchen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Alfen (rivier), een zijriviertje van de Dender, België
 Alfen (bedrijf), een Nederlands bedrijf op het gebied van elektriciteitsinfrastructuur

zie ook:
 Alphen (doorverwijspagina)